Nasiffik bezeichnet:
 Nasiffik (Berg), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Nasiffik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Nasiffik (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Nasiffik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland